Ближний  — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Буранного сельского поселения.

Расположен на Верховцевом ручье, в 13 километрах от районного центра — села Агаповка.

Основан в 1934 году при первом отделении совхоза «Буранный». Официально получил статус населённого пункта в 1963 году. Название получил из-за своего близкого расположения к центру сельсовета и центральной усадьбе совхоза и относительно более короткого, чем центру сельсовета расстояния от города Магнитогорска.

В посёлке 8 улиц — Берёзовая, Ветеранов, Дорожная, Полевая, Сосновая, Центральная, Центральный переулок и Фермерская.

Население

Инфраструктура 
 ООО «Ближний»,
 СППСК «Уральское подворье»,
 подразделение второго участка ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» компании «Ситно».

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района